William Miller kan syfta på:

 William Miller (guvernör) (1783–1825), North Carolinas guvernör
 William Miller (predikant) (1782–1849),  amerikansk baptistpredikant
 William E. Miller (1914–1983), amerikansk republikansk politiker
 William H.H. Miller (1840–1917), amerikansk republikansk politiker och jurist
 William Read Miller (1823–1887), amerikansk demokratisk politiker
 G. William Miller (1925–2006), amerikansk politiker